Verreauxia est le nom de deux genres d'êtres vivants :
 genre de plantes de la famille des Goodeniaceae, Verreauxia Benth. 
 genre non valide d'oiseaux, Verreauxia Hartlaub, 1856 ; dont la seule espèce, le Picumne de Verreaux (Verreauxia africana) est actuellement intégré au genre Sasia (Sasia africana).